Бландо́н () — испаноязычная фамилия.
 Бландон Артика, Марио (род. XX век) — гондурасский футболист
 Родригес Бландон, Роберто (род. 1961/1962/1963) — мексиканский актёр театра и кино
 Ортис Бландон, Хуан Эстебан (род. 1987) — колумбийский футболист
 Арриага Бландон, Эудалио (род. 1975) — колумбийский футболист